Golightly ist der Familienname folgender Personen:

 Gage Golightly (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin
 Holly Golightly  (* 1966), britische Alternative Punkrocksängerin und -songwriterin

Golightly steht ferner für:

 Holly Golightly, den Namen der Hauptfigur in Truman Capotes Roman Frühstück bei Tiffany und des gleichnamigen Films